Bege ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Bege (1768–1849), deutscher Jurist und Historiker
 Margit Bege (1926–1967), ungarische Schauspielerin

BeGe steht für:

 Berliner Geschichte (Zeitschrift)

BeGe